Веблен () — английская фамилия. Известные носители:

 Веблен, Освальд (1880—1960) — американский математик.
 Веблен, Торстейн Бунде (1857—1929) — американский экономист и социолог.